Pedro Febles (1958-2011) – calciatore e allenatore di calcio venezuelano
 Sergio Rodríguez Febles (1993) – cestista spagnolo